Irañeta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Irañeta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Irañeta är huvudsakligen kuperad. Irañeta ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är Sierra de San Miguel,  meter över havet,  km nordväst om Irañeta. Runt Irañeta är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km väster om Irañeta. Trakten runt Irañeta består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra